Eine andere Welt steht für:

 Eine andere Welt (James Baldwin), Roman von James Baldwin (1962)
 Eine andere Welt (Philip K. Dick), Roman von Philip K. Dick (1974)
 Eine andere Welt (Film), französischer Film von Sarah Lévy (1999) 
 Eine Andere Welt – Un Autre Monde,  Buch mit Zeichnungen von Grandville (1843/1844)
 Polizeiruf 110: Eine andere Welt, deutscher Fernsehfilm von Nicolai Rohde (2012)
 Tatort: Eine andere Welt, deutscher Fernsehfilm von Andreas Herzog (2013)
Siehe auch:
 Anderswelt
 Un autre monde
 Another World
 Die Welt wird eine andere sein
 Other Worlds
 Rückkehr aus einer anderen Welt